Безумный день, или Женитьба Фигаро

 «Безумный день, или Женитьба Фигаро» — пьеса Бомарше, написанная в 1779 году, вторая из трилогии о Фигаро.
 «Безумный день, или Женитьба Фигаро» — спектакль Московского театра сатиры по пьесе Бомарше «Женитьба Фигаро», поставленный в 1969 году; в 1974 году спектакль был записан для телевидения.
 «Безумный день, или Женитьба Фигаро» — российско-украинский телевизионный мюзикл 2003 года.

См. также 
 Безумный день
 Свадьба Фигаро